Le qualificazioni del singolare  maschile del Rogers Cup 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie 

  Grigor Dimitrov (primo turno)
  Leonardo Mayer (primo turno, ritirato)
  Marinko Matosevic (primo turno)
  Fabio Fognini (qualificato)
  Matthew Ebden (ultimo turno, lucky loser)
  Michael Russell (primo turno)

 Jürgen Zopp (qualificato)
 Jesse Levine (primo turno)
 Flavio Cipolla (qualificato)
 Serhij Stachovs'kyj (qualificato)
 Ivan Dodig (ultimo turno)
 Benjamin Becker (primo turno)

Qualificati 

  Jürgen Zopp
  Michael Berrer
  Wayne Odesnik

 Fabio Fognini
 Serhij Stachovs'kyj
 Flavio Cipolla

Lucky loser 
  Matthew Ebden

Tabellone

Legenda

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni

Rogers Cup 2012
ATP World Tour 2012